Jean Masson peut désigner :
 Joannes Masson dit aussi Jean Masson (1680-1750), érudit, critique et chronologiste français ;
 Jean Masson de Mortefontaine (1796-1887), homme politique français ;
 Jean Masson (1856-1933), industriel et collectionneur français ;
 Jean Masson (1907-1964), homme politique français.

Voir aussi